Exotischer Garten steht für:

 Exotischer Garten von Monaco, botanischer Garten in Monaco
 Jardin Exotique, Stadtbezirk in Monaco